Лубень — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лубень — деревня в Наровлянском районе Гомельской области.
 Лубень — деревня в Столбцовском районе Минской области.